Виандот () — декоративная порода кур, названная в честь одноимённого индейского племени. Создана во второй половине XIX века  в США, в 1883 году был принят стандарт на первую разновидность — серебристый виандот.

Особенности породы 
Виандоты очень выносливая птица (к известным представителям данной породы относится «цыплёнок Майк»), легко переносят холодные помещения. Имеют множество вариаций окраски оперения. Молодки начинают яйцекладку в 6-7 месяцев. Эти куры хорошо насиживают и выводят цыплят. Цыплята быстро растут и оперяются.

Продуктивность 
Петухи весят 3,4—3,8 кг, куры 2,5—3,0 кг. Яйценоскость у молодок 180, у переярых кур 150 яиц в год. Минимальная масса инкубационного яйца 53 граммов.

Карликовый виандот 
Карликовые виандоты

Происхождение. Англия, Германия.

Цель разведения: По типу, форме и рисунку представляют уменьшенную копию больших виандотов и выглядят очень привлекательно, яйценоскость 120 яиц в год, скорлупа светло-коричневая, минимальная масса инкубационных яиц 35г.

Масса: Петух — 1 кг, курица — 0,9 кг.

Примечания

Источники 
 Журнал «Приусадебное хозяйство» №…

Ссылки 

Мясо-яичные породы кур
Породы кур по алфавиту